Лаффон () — французская фамилия.

Известные носители:
 Жозеф Мари Лаффон (1759—?) — французский полковник.
 Патрис Лаффон (род. 1940) — французский телеведущий, мэтр французского телевидения, великий хозяин Форта Байяр (1990—1999), актёр-комик театра и кино.
 Жан-Жак Лаффон (1947—2004) — французский экономист.
 Аксель Лаффон (род. 1970) — французская актриса, дочь Патриса Лаффона.
 Перрин Лаффон (род. 1998) — французская фристайлистка, олимпийская чемпионка.